Desa Panggungrejo kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Panggungrejo (administrativ by i Indonesien, lat -8,24, long 112,27), Jawa Timur, 
 Desa Panggungrejo (administrativ by i Indonesien, lat -8,15, long 112,56), Jawa Timur, 
 Desa Panggungrejo (administrativ by i Indonesien, lat -8,15, long 112,61), Jawa Timur, 

Robotskapade Indonesienförgreningar